Сенегал может означать:

 Сенегал — государство в Западной Африке.
 Сенегал (река) — река на границе Сенегала и Мавритании.